Jesús Nava Romero (Alias: "El Rojo")  (????) - (16 de diciembre de 2009) Fue jefe de una banda de sicarios llamados "Los Rojos" que operaban en los estados de Morelos y principalmente Guerrero, estaba al mando de Arturo Beltran Leyva "El Jefe de Jefes".

Historia 
Nació en el pueblito de Corral de Piedra Guerrero paseaba por el nuevo naranjo visitando sus familiares y parientes conocidos extendió su cartel por todo Chilpancingo y Chichihualco, el vivía en corral de piedra guerrero una comunidad del municipio de Chichihualco en la zona de la sierra del Estado de Guerrero. Proveniente de una familia humilde de campesinos, al ver que su familia sufría de problemas económicos, muy joven, se trasladó a la capital del Estado de Guerrero, la ciudad de Chilpancingo de los Bravo.
Al no obtener un buen empleo fue tentado por el mundo del narcotráfico, en el cual fue escalando peldaños; llegando a Jefe de Plaza en el Estado de Guerrero, y llegar a ser la mano derecha de Arturo Beltran "El Tío".
Nava Romero era jefe de Jesús Basilio Araujo, El Pollo, a quien se le imputan 109 ejecuciones y era encargado de colocar narcomensajes con la firma de El jefe de jefes en Guerrero y Morelos. Jesús Nava Romero –El Rojo o El Chuy Nava– un Guerrerense de Corral de Piedra que hasta hace poco era el jefe de la plaza en Chilpancingo, como se conoce en el argot del hampa a los responsables de todas las operaciones en un lugar, lo mismo de trasiego y venta de drogas que de ejecuciones de miembros de bandas rivales.
Hasta el día de su muerte, el cartel de los Beltrán Leyva le había asignado el cargo de jefe de plaza en todo Guerrero y en Morelos. En la capital del estado de Guerrero, era vox populi sus vínculos con el narcotráfico. En expedientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado se indica que antes de incursionar en esta actividad se dedicaba al robo de vehículos. Inclusive en el portal de YouTube en Internet, se puede acceder a un corrido de Jesús Nava que interpreta el cuarteto norteño "Ases y Reyes" donde narran sus peripecias en el negocio del narcotráfico. Este corrido incluso fue interpretado por uno de los grupos invitados por el gobierno del estado de Guerrero a amenizar la verbena popular la noche del Grito, 15 de septiembre de 2009 en Chilpancingo. En la canción se menciona el lugar de origen de "El Rojo" y la confianza que le tiene “el patrón”, Arturo Beltrán Leyva, quien en los últimos meses adoptó el mote de "El Jefe de Jefes", el mismo que apareció en las decenas de ejecutados que ha habido en Guerrero en los últimos dos meses del 2009, varios de ellos decapitados o descuartizados.

Jesús Nava, responsable de haber decapitado a nueve militares en Chilpancingo, Guerrero, el 21 de diciembre de 2008, murió durante el enfrentamiento en el que cayó abatido Arturo Beltrán Leyva, El jefes de jefes. La inteligencia de la Armada siguió su rastro hasta un edificio residencial conocido como Altitude. El 16 de diciembre de 2009, cerca de 200 marinos movilizados por tierra y aire, cercaron el edificio, desalojando las residencias contiguas a la que se encontraba Marcos Arturo. Al momento de aproximarse, los marinos fueron recibidos con intenso fuego por parte de los narcotraficantes y estos repelieron la agresión.
La confrontación duró cerca de 90 minutos, durante los cuales los sicarios arrojaron aproximadamente 20 granadas de fragmentación. Se dio a conocer que Nava Romero fue la persona que al verse sin municiones y con la inminente irrupción de los marinos en el departamento donde se refugiaban, prefirió quitarse la vida lanzándose por una ventana desde el sexto piso del edificio.
El mismo miércoles la Marina Armada de México informó que con Arturo Beltrán Leyva perecieron otros cuatro sicarios, uno de ellos que se había “suicidado”, pero posteriormente se supo que fueron seis. Los cuerpos de cuatro de esas personas fueron reclamados, y tres de ellos fueron trasladados a Sinaloa.
El otro cuerpo reclamado por familiares fue identificado como Jesús Nava Romero El Rojo, considerado una de las personas de más confianza de Arturo Beltrán Leyva "El Barbas" o "El Tío" y quien presuntamente controlaba las plazas de Morelos y Guerrero, además de que se encargaba de contener a sus rivales de otros cárteles en la disputa por las plazas de trasiego de droga. Inclusive en varias ejecuciones de la Tierra Caliente, perpetradas por sicarios de "La Familia", se dejaban sendos mensajes dirigidos a "El Rojo", en una guerra intensiva de ejecuciones por el control de las plazas por donde circulan los enervantes, señaladamente cocaína, mariguana y drogas sintéticas. Algunas fuentes indicaron que a Nava Romero se le iban a realizar sus funerales en la capital del estado de Guerrero, pero sus familiares acudieron al Servicio Médico Forense de Morelos a reclamar su cuerpo para darle sepultura en su natal Corral De Piedra, en la Sierra de Guerrero.

Curiosidades: Su sobrino José Ángel Nava Marino "R2" (Hijo de Nicolas Nava Duque, medio hermano mayor de Jesús Nava) quedó en lugar de "El Rojo", formando el denominado "Cartel de la Sierra". José Ángel Nava Marino era la mano derecha de su tío Jesús Nava Romero, de hecho en el corrido de Jesús Nava "El Rojo" hay una estrofa que dice: "Siempre anda con su sobrino, porque es muy buen cazador". Nava Marino fue levantado el 9 de octubre de 2010, & El 10 de octubre de ese mismo año fue hallado ejecutado en el basurero de la comunidad de Tuxpan. José Ángel Nava Marino también tiene un corrido, llamado "El Cartel de La Sierra" o simplemente "Corrido de José Ángel Nava".

Un presunto hermano de Jesús Nava, Juan Carlos Nava Romero "El Niño" (que en realidad no tiene ningún parentesco, solo coinciden los apellidos) y 6 acompañantes que fungían como escoltas, fueron detenidos el 23 de diciembre de 2009 por militares en Chilpancingo, Guerrero; se les aseguraron siete armas largas y cuatro armas cortas de diferentes calibres, 775 cartuchos de diferentes calibres, 31 cargadores y cuatro granadas de fragmentación.
Asimismo, se les aseguraron nueve chalecos tácticos  y cinco vehículos de diferentes marcas y modelos, de los cuales 2 cuentan con reporte de robo, cuatro mil 430 pesos en efectivo, 1.5 kilogramos de goma de opio y 15 kilogramos marihuana.

Después de la muerte de José Ángel Nava Marino, la plaza cayó en manos de otro hermano de Jesús Nava, José Nava Romero (No confundirlo con José Ángel Nava Marino), esto hasta que en la madrugada del domingo 16 de junio de 2013 en San Andrés Cholula, Puebla; murió el jefe de "Los Rojos". Ocurrió alrededor de las 2:30 horas en un salón de fiestas llamado Santa María, ubicado en la privada Juan Pablo Segundo, número 4, del barrio de Santa María de Cacalotepec, el cual eventualmente era rentado para la realización de palenques.
No obstante, el cuerpo de José Nava Romero quedó tendido boca arriba a unas cuadras de ese lugar, en la calle 24 de febrero, a un costado de una camioneta Escalade, de Querétaro, que no presentaba rastros de disparos.
De acuerdo con fuentes policiacas, dentro del salón de fiestas quedaron casquillos de rifle R-15 y huellas de una cruenta balacera, en la que se utilizaron armas de alto poder. Según testimonios de vecinos y de personas que se encontraban en el lugar, una camioneta X-Trail llegó con un grupo de sicarios que abrió fuego contra el supuesto jefe del grupo delictivo. Después se dio una persecución en varios vehículos. También existen versiones de que se trató de una reyerta al calor de la pelea de gallos.

Referencias

Enlaces externos 

 [jojunarco.blogspot.mxt].

Narcotraficantes de México